

Sigle 
 Kawasaki Heavy Industries – azienda automobilistica giapponese

Codici 
 KHI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Jinnah, Karachi, Pakistan
 khi – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue khoisan

Altro 
 KHI – sigla del Kunsthistorisches Institut in Florenz